Le mot pourri est employé dans plusieurs domaines avec une signification variable.

Biologie et écologie 
 Décomposition.

Décision 
 Corruption en politique, santé, administration, décision de justice, attribution de contrat.

Toponyme 
 Pourri, village du Cameroun.